Диего Арисме́нди () (родился 25 января 1988 года в Монтевидео) — уругвайский футболист, выступающий за «Росарио Сентраль».

Биография 
Выступал за все возрастные категории сборной Уругвая (чемпионат мира для игроков младше 17 лет в 2005 году, чемпионат Южной Америки для футболистов до 20 лет в 2007 году).

В 2008 году призывался в основную сборную Уругвая. Его дебютный матч за «Селесте» состоялся 28 мая 2008 года в матче против сборной Норвегии (2:2). Второй матч за Селесте провёл 14 октября того же года — в 10 туре отборочного турнира к чемпионату мира 2010 года уругвайцы в Ла-Пасе сыграли со сборной Боливии вничью 2:2.

В 2009 году со своим клубом, «Насьоналем», достиг полуфинала Кубка Либертадорес. Такого результата не добивался ни один уругвайский клуб за 21 год, с момента победы того же «Насьоналя» в турнире.

Летом 2009 года перешёл в английский «Сток Сити». В 2010 году был отдан в аренду в клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», затем выступал за «Барнсли», а перед началом сезона 2011/12 вернулся из аренды в «Сток Сити». В 2012 году выступал за «Хаддерсфилд Таун», после чего вернулся в родной «Насьональ». В 2015—2016 годах выступал в саудовском «Аль-Шабабе».

Клубная статистика

Примечания

Титулы и достижения 
  Чемпион Уругвая (3): 2008/09, 2014/15, 2016
  Победитель Лигильи (2): 2007, 2008
  Победитель Промежуточного турнира (2): 2017, 2018

Ссылки 
 
 Статистика

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»